Ліндсі Девенпорт і Вінус Вільямс були відповідно чинною чемпіонкою і фіналісткою, і вони зустрілися у фіналі знову. Девенпорт виграла титул другий рік поспіль. Це був для неї 23-й титул в одиночному розряді за кар'єру.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Джейн Чі
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=1
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Хіракі Ріка
| RD1-score3-1= 
| RD1-score3-2= 
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Джулі Сміт
| RD1-score4-1=w/o
| RD1-score4-2= 
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=WC
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=63
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=3
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Юлія Абе
| RD1-score6-1=77
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=6

| RD2-seed1=5
| RD2-team1= Джейн Чі
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Джулі Сміт
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Юлія Абе
| RD2-score3-1=1
| RD2-score3-2=0
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4={{nowrap| Фабіола Сулуага}}
| RD2-score4-1=6| RD2-score4-2=6'''
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=5
| RD3-team1= Джейн Чі
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

Посилання 
 ITF singles results page 

1999
Bank of the West Classic, одиночний розряд